Монастираки, Монастиракион — греческий топоним. Может означать:

 Монастираки — район Афин.
 Монастираки (станция метро) — станция Афинского метрополитена.
  — село в общине Аграфа.
  — село в общине Аргос-Микене.
 Монастиракион (Аркадия) — село в общине Гортиния.
  — село в общине Драма.
 Монастиракион (Ираклион) — село в сообществе  в общине Миноа-Педьяда на Крите.
  — село в сообществе  в общине Нестос.
  — село в сообществе  в общине Карпенисион.
  — село в сообществе  в общине Иерапетра на Крите.
 Монастиракион (Месиния) — село в сообществе  в общине Ихалия.
  — село в сообществе  в общине Алмопия.
 Монастиракион (Ретимни) — село в общине Амарион на Крите.
  — село в сообществе Керкини в общине Синдики.
  — село в общине Дорида.
  — село в сообществе  в общине Александруполис.
  — село в общине Актион-Воница.